Le district de Hanumangarh est un district de l'état du Rajasthan en Inde.

Administration

Our Collectors

Notes et références 

Hanumangarh